Fujii bezeichnet:
 ein Lehen: Fujii (Han)
 eine Zweigfamilie der Matsudaira: Fujii-Matsudaira

Fujii ist der Familienname folgender Personen:
 Daisuke Fujii (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Eiichi Fujii (* um 1945), japanischer Jazzmusiker
 Eiichi Fujii (Biologe), japanischer Fischereibiologe
 Futao Fujii (* 1953), japanischer Bildhauer
 Haruka Fujii, japanische Perkussionistin und Marimbaspielerin
 Haruya Fujii (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Fujii Heigo (1906–1980), japanischer Geschäftsmann
 Hideaki Fujii (* 1977), japanischer Mangaka
 Hideki Fujii (* 1934), japanischer Fotograf
 Hideo Fujii, japanischer Kameramann
 Hirohisa Fujii (1932–2022), japanischer Politiker
 Hiroko Fujii (* 1982), japanische Tischtennisspielerin 
 Hiroshi Fujii, japanischer Astronom
 Kaze Fujii (* 1997), japanischer Pop-Musiker
 Lee Ann Fujii (1962–2018), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Fujii Kenjirō (1866–1952), japanischer Botaniker 
 Kōdai Fujii (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Megumi Fujii (* 1974), japanische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin
 Mihona Fujii (* 1974), japanische Mangaka
 Mina Fujii (* 1988), japanische Schauspielerin
 Mitsuo Fujii (* um 1925), japanischer Badmintonspieler
 Mizuki Fujii (* 1988), japanische Badmintonspielerin
 Mutsuko Fujii, japanische Marimbaspielerin
 Nanako Fujii (* 1999), japanische Leichtathletin
 Naonobu Fujii (1992–2023), japanischer Volleyballspieler
 Naoyuki Fujii (* 1964), japanischer Komponist
 Fujii Nichidatsu (1885–1985), japanischer Mönch
 Nobuo Fujii (* um 1955), japanischer Jazzmusiker
 Fujii Reitarō (1913–1980), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Raika Fujii (* 1974), japanische Synchronschwimmerin
 Rika Fujii, japanische Perkussionistin
 Sadakazu Fujii (* 1942), japanischer Dichter
 Sadayasu Fujii (* um 1945), japanischer Jazzmusiker
 Satoko Fujii (* 1958), japanische Jazz-Pianistin und Komponistin
 Shōzō Fujii (* 1950), japanischer Judoka
 Sōta Fujii (* 2002), japanischer Shōgispieler
 Takao Fujii (* 1943), japanischer Politiker

 Takayuki Fujii (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Fuji (* 1940), US-Boxer
 Takurō Fujii (* 1985), japanischer Schwimmer
 Tetsuya Fujii (* 1960), japanischer Astronom
 Tomomishi Fujii, japanischer Produzent
 Tomonobu Fujii (* 1980), japanischer Autorennfahrer
 Tomoya Fujii (* 1998), japanischer Fußballspieler 
 Fujii Yoji (1887–1945), japanischer Generalleutnant
 Yūta Fujii (* 1991), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fuji